Mick Molloy ist der Name folgender Personen:

* Mick Molloy (Rugbyspieler) (Michael Gabriel Molloy; * 1944), irischer Rugby-Union-Spieler 
 Mick Molloy (Schauspieler) (Michael Molloy; * 1966), australischer Schauspieler, Komiker, Autor und Produzent 

Siehe auch:
 Michael Molloy
 Mike Molloy (Michael Molloy; * 1940), australischer Kameramann